Индивидуальный кубок мира по борьбе 2020 прошёл в столице Сербии — Белграде с 12 по 20 декабря. Соревнования, которые планировалось провести в Норвегии в 2021 году, были перенесены на текущий год. Летом 2021 года состоятся Летние Олимпийские игры в Токио, перенесённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Церемония открытия турнира запланирована на 12 декабря 2020 года. 

Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) отменил своим решением проведение чемпионата мира по борьбе, который должен был состояться в декабре 2020 года в сербской столице. Многие национальные сборные столкнулись с трудностями переезда в связи с карантинными мероприятиями в некоторых странах мира. Ранее сборные США, Японии, Казахстана, Грузии и Кубы приняли решение не выезжать на турнир в Сербию. Взамен мировому первенству в эти же сроки будет проведён индивидуальный Кубок мира.

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Медальный зачёт

Командный рейтинг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Спорт в Сербии в 2020 году
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные соревнования по борьбе в Сербии
Чемпионаты мира в Сербии
Декабрь 2020 года